Le sui ou shui () est une langue tai-kadai, de la branche kam-sui, parlée dans le Xian autonome sui de Sandu et quelques autres xian de la province du Guizhou en République populaire de Chine.

Écriture

Écriture sui 
Le sui possède une écriture pictographique traditionnelle remontant à l'Antiquité, le shuishu, lesui en sui. Utilisée dans le calendrier sui, pour déterminer si un sort est bon ou mauvais, ou pour faire la liste des dieux et des esprits, elle est toujours employée dans la vie quotidienne.

Écriture romane 
Le sui s'écrit officiellement avec l'alphabet latin. Comme d'autres langues du sud de la Chine, telles le kam ou le miao chuanqiandian, l'écriture sui note les sons complexes de la langue à l'aide de digrammes et de trigrammes, voire, dans le cas de qngv, avec une combinaison de quatre lettres.

Phonèmes

Tonèmes 
Les tons sont indiqués par une consonne écrite à la fin de la syllabe.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
   Burusphat, Somsonge; Wei, Xuecun; et Edmondson, Jerold A.; Sui-Chinese-Thai-English Dictionary, Sayala, Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University, 2003 
  Zeng Xiaoyu, Yao Fuxiang, 1996, 汉水词典 - Hàn-shuǐ cídiǎn, Chengdu, Sìchuān mínzú chūbǎnshè

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues taï-kadaï
 Langues kam-taï
 Langues kam-sui

Liens externes 
 

Langue en Chine
Langue kam-sui
Guizhou
Inventaire de langues
Sui